Where You Want to Be är bandet Taking Back Sundays andra album. Det släpptes år 2004.

Låtlista
"Set Phasers to Stun"
"Bonus Mosh Pt. II"
"A Decade Under the Influence"
"This Photograph Is Proof (I Know You Know)"
"The Union"
"New American Classic" 
"I am Fred Astaire"
"One-Eighty by Summer"
"Number Five With a Bullet"
"Little Devotional" 
"...Slowdance on the Inside"

Musikalbum 2004
Album utgivna på Victory Records